Ранчо ла Алегрија има више значења:

 Ранчо ла Алегрија (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Алегрија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику